Шимон Ашкенази (, , , ,  — , ) — польский историк, политик и дипломат еврейского происхождения.

Биография 
Учился на юридическом факультете Варшавского университета, затем изучал историю в Геттингене. В 1898—1914 преподавал историю в Львовском университете. С 1902 года — профессор. В 1920—1923 представитель Польши в Лиге Наций. Затем преподавал в Варшавском университете. Политически был близок к Юзефу Пилсудскому.

Труды 
 Ministeryum Wielhorskiego 1815—1816 : dodatek 1812-1813-1814 (1898)
 Wczasy historyczne Tom 1 (1902) Tom 2 (1904)
 Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem : 1800—1900 (1903)
 Uniwersytet Warszawski (1905)
 Łukasiński Tom 1 (1908) Tom 2 (1908)
 Dwa stulecia : XVIII i XIX : badania i przyczynki Tom 1 (1901) Tom 2 (1910)
 Przymierze polsko-pruskie (1918)
 Nauka uniwersytecka a kolejność studjów w uniwersyteckiej nauce prawa (1921)
 Książę Józef Poniatowski 1763—1813 (1922)
 Gdańsk a Polska (1923)
 Uwagi (1924)
 Szkice i portrety (1937)

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Книги Шимона Ашкенази в электронной библиотеке в формате djvu

Выпускники юридического факультета Императорского Варшавского университета
Преподаватели Львовского университета
Преподаватели Варшавского университета
Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)
Историки Польши
Постоянные представители Польши в Лиге Наций